Juchitán puede referirse a los siguientes topónimos de México:

 Municipio de Juchitán de Zaragoza, municipio en el estado de Oaxaca.
 Juchitán de Zaragoza, ciudad cabecera del municipio anterior.
 Municipio de Juchitán (Guerrero), municipio en el estado de Guerrero.
 Juchitán (Guerrero), poblado cabecera del municipio anterior.